

Persone 
 Fëdor Fëdorovič Ušakov – ammiraglio russo, venerato come santo
 Georgij Alekseevič Ušakov – esploratore e geografo russo
 Konstantin Ušakov – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista russo
 Serhij Ušakov – ciclista su strada ucraino
 Simon Pimen Fëdorovič Ušakov – pittore russo

 Ekaterina Andreevna Ušakova – nobildonna russa
 Irina Ušakova – schermitrice sovietica

Altro 
 3010 Ushakov – asteroide del sistema solare
 Isola di Ušakov – isola russa dell'Oceano Artico
 Medaglia di Ušakov – onorificenza sovietica e in seguito russa

Pagine correlate 
 Admiral Ušakov
 Ordine di Ušakov